Light ("luce" in inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
Luce dell'universo (Light) – romanzo di Michael John Harrison del 2002

Musica 

Light – album di Jeff Deyo del 2003
 Light – album dei Veni Domine del 2008
Light – album di Matisyahu del 2009

Persone
Enoch Light – compositore, produttore discografico e bandleader statunitense
Judith Light – attrice statunitense
Matt Light – ex giocatore di football americano statunitense
William Light – colonnello britannico

Pagine correlate 
Lights
The Light